

gb 
 gb – dwuznak

Gb 
 Gb –  gilbert, jednostka miary siły magnetomotorycznej
 Gb – gigabit, jednostka ilości informacji używana w informatyce; miliard lub 1024³ bitów

GB 
 GB –  Great Britain, akronim nazwy Wielkiej Brytanii, używany m.in. do oznaczania samochodów
 GB – gigabajt, jednostka ilości informacji używana w informatyce; miliard lub 1024³ bajtów
 GB – Game Boy, przenośna konsola do gry
 GB – amerykańskie oznaczenie sarinu

Przypisy